Ел Парахито има више значења:

 Ел Парахито (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Парахито (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику